Загурская — женская форма фамилии .
 Загурская, Александра (1884—1965) — подполковник польской армии времён второй республики, польский легионер, организатор и командир добровольческого женского легиона, польская националистка.
 Загурская, Галина Николаевна (1905—1978) — русская узбекистанская советская театральная актриса, режиссёр, балерина, балетмейстер, народная артистка СССР.
 Загурская, Дорота (более известна под фамилией Сюдек; род. 1975) — польская фигуристка, выступавшая в парном катании.